Assisi Szent Ferenc (1181–1226) a ferences rend megalapítója
 Borgia Szent Ferenc (1510–1572) jezsuita generális
 Camporossói Szent Ferenc (1804–1866) szerzetes
 Caracciolo Szent Ferenc (1563–1608), a caracciolinó rend alapítója
 Girolamo Szent Ferenc (1642–1716) Nápoly apostola
 Paolai Szent Ferenc (1416–1507) remete, a minimita rend alapítója
 Solano Szent Ferenc (1549–1610) misszionárius
 Szalézi Szent Ferenc (1567–1622), savoyai pap, teológus, Genf püspöke, a Vizitációs apácarend megalapítója
 Xavéri Szent Ferenc (1506–1552), navarrai jezsuita szerzetes, misszionárius

hasonló nevű
 Régis Szent Ferenc-János (1597–1640) jezsuita pap

Jegyzetek